L'Arlésienne puede hacer referencia a:

 L'Arlésienne, novela y obra teatral de Alphonse Daudet, escrita en 1872;
 L'Arlésienne, música incidental compuesta por Georges Bizet para la obra anterior;
 La arlesiana, grupo de pinturas similares pintadas por Vincent van Gogh en Arlés, en noviembre de 1888;
 L'Arlésienne, película de 1930 de Jacques de Baroncelli;
 L'Arlésienne, película de 1942 de Marc Allégret;
 L'Arlésienne, película de 1967 de Pierre Badel;
 L'Arlésienne, pintura de Vincent van Gogh.